Gemistos ist der Name folgender Personen:

 Demetrios Gemistos († um 1397), griechisch-orthodoxer Diakon und Liturgiker in Konstantinopel
 Georgios Gemistos Plethon (* um 1355/1360, † 1452; Pseudonym Plethon („der Reichhaltige“)), griechischer Philosoph